Linköpings FC, LFC, Linköpings Fotboll Club, er en fodboldklub i Linköping, som er for elitesport for kvinder. Klubben blev etableret den 4. november 2003 som en elitefodboldsatsning mellem BK Kenty DFF og ishockeyklubben Linköpings HC.Holdet spillede for første gang i Sveriges bedste kvinderække i fodbold, Damallsvenskan i 2004, og målsætningen var at blive blandt de bedste så hurtigt som muligt. Holdet endte først på en 6. plads, derefter en fjerdeplads og den tredje sæson på en tredieplads. Ambitionen var også at få holdet ud i Europa, og det lykkedes i 2009, da holdet blev svenske mestre og kvalificerede sig til UEFA Women's Champions League. I 2016 vandt holdet igen det svenske mesterskab.

Aktuel trup

Statistik i UEFA Women's Champions League 

Alle resulter (ude, hjemme og sammenlagt) viser Linköpings mål først.

a Første kamp.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Sverige